Sieben Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Liverpool nach der Stadt Liverpool in England

 Die erste HMS Liverpool war eine als Kriegsschiff fünfter Klasse eingestufte Fregatte mit 681 Tonnen, 40 Kanonen und 250 Mann Besatzung, die 1741 in Liverpool vom Stapel lief und 1756 außer Dienst gestellt wurde.
 Die zweite HMS Liverpool war eine als Kriegsschiff sechster Klasse eingestufte Fregatte mit 587 Tonnen und 28 Kanonen, die 1758 in Liverpool vom Stapel lief und 1777 in Nordamerika durch Schiffbruch bei Long Island verlorenging.
 Die dritte HMS Liverpool war eine als Kriegsschiff vierter Klasse eingestufte schwere Fregatte der Endymion-Klasse mit 1.247 Tonnen und 50 Kanonen, die 1814 in Woolwich vom Stapel lief und 1822 in Bombay außer Dienst gestellt wurde.
 Die vierte HMS Liverpool war eine als Kriegsschiff vierter Klasse eingestufte Fregatte mit Schraubenantrieb, 1.195 Tonnen und 38 Kanonen, die 1860 in Devonport vom Stapel lief und 1875 zum Abwracken verkauft wurde.
 Die fünfte HMS Liverpool war ein Leichter Kreuzer der Bristol-Klasse mit 4.800 Tonnen, der 1909 vom Stapel lief, am Ersten Weltkrieg teilnahm (u. a. am Seegefecht bei Helgoland von 1914) und 1921 verschrottet wurde.
 Die sechste HMS Liverpool (C11) war ein Leichter Kreuzer der Southampton-Klasse mit 11.930 Tonnen, der 1936 vom Stapel lief, am Zweiten Weltkrieg teilnahm und 1958 verschrottet wurde.
 Die siebte HMS Liverpool (D92) ist ein Zerstörer des Typs 42. Sie lief 1980 vom Stapel und nahm am Irakkrieg teil. Sie befindet sich seit 2012 nicht mehr im aktiven Dienst.

Weblinks 

Liverpool
Liverpool